Morshead je lahko:
 Leslie James Morshead, general
 Catherine Morshead, igralka
 Cindi Morshead, zdravnica
 Henry Treise Morshead, častnik

Glej tudi 
 Morehead